Piedra Ancha kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Piedrancha, ort, Nariño,

Mexiko 

 Piedra Ancha, Ometepec, 
 Piedra Ancha, Nayarit, Acaponeta, 
 Piedra Ancha, Puebla, Chignahuapan, 
 Piedra Ancha, Hidalgo, 
 Piedra Ancha, Santa María Chilchotla, 
 Piedra Ancha, Santa María Tonameca, 
 Piedra Ancha, Zapotitlán Tablas, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar